Автокатастрофа под Петрозаводском — автокатастрофа, случившаяся вечером 8 июля 1990 года близ Петрозаводска, когда на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса с пригородным поездом, в результате чего погибли 33 человека (по другим данным 35 человек).

Катастрофа 
Рейсовый автобус ЛиАЗ-677 следовал по Суоярвскому шоссе из Падозера в Петрозаводск, вёл его 26-летний шофёр из автоколонны 1126. Всего в салоне находились более 80 пассажиров. На 14-м километре шоссе пересекало железнодорожную линию Суоярви — Петрозаводск (перегон Чална-Онежская — Томицы). Железнодорожный переезд был неохраняемым, изначально переезд был оборудован  шлагбаумами, но они уже продолжительное время не работали. На светофоре переезда горели красные огни, а также был слышен предупредительный сигнал приближающегося поезда, поэтому шофёр начал тормозить. Метров за 300 до переезда автобус кратковременно остановился, после чего продолжил следовать со скоростью около 40—50 км/ч. Затем у самого переезда водитель затормозил, но не остановился полностью, вместо этого на скорости  выехав на переезд, где произошло столкновение с пригородным поездом . На скорости около  тепловоз поезда врезался в правый борт ЛиАЗа и распорол его, в результате чего, пассажиры автобуса начали выпадать прямо под поезд. Поезд остановился примерно через километр от переезда. В катастрофе на месте погиб 21 пассажир. От полученных травм 2 пассажира скончались по дороге в больницу, а ещё 9 скончались в самой больнице. В поезде никто не пострадал, локомотивная бригада находилась в шоковом состоянии. Водитель автобуса выжил. Всего в трагедии погибли 33 человека (по другим данным 35 человек), 29 ранены. Многие из выживших пассажиров стали инвалидами.

Водитель спешил на телевизионную трансляцию финала чемпионата мира по футболу, .

Последствия 
Правительство Карельской Автономной Советской Социалистической Республики объявило среду 11 июля днём траура. В карельских церквях прошли панихиды. Водителя автобуса привлекли к суду. В ноябре 1990 года он был приговорён к 14 годам колонии, впоследствии срок был сокращён  вдвое. Вокруг переезда был вырублен лес, что значительно улучшило видимость. Неподалёку от переезда вскоре был поставлен памятник погибшим.

Примечания

Ссылки 
 Грозовой переезд: 24 года спустя
 Годовщина трагедии на переезде около Бесовца

Июль 1990 года
События 8 июля
История транспорта Петрозаводска
1990 год в Карелии
Железнодорожные происшествия в России 1990 года
Железнодорожные происшествия в Карелии
Петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги
Происшествия с автобусами в России